А́ркос — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Аркос-де-ла-Льяна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аркос-де-ла-Польвороса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аркос-де-лас-Салинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Аркос-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Аркос-де-ла-Фронтера — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Аркос-де-Халон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Другие значения 
 Аркос, Рене (1880—1959) — французский поэт и писатель, член объединения «Аббатство».
 Аркос, Франсиско (род. 1974) — испанский футбольный тренер.
 Герцоги Аркос — испанские вельможи из рода Понсе де Леон.
 Аркос — средневековое государство на юге современной Испании.
 АРКОС (, , Всероссийское кооперативное акционерное общество) — советская хозяйственная организация (1920—1939)

См. также 
 Аркуш